Ernst Christoph Dressler (Greußen, 1734 – Kassel, 1779), compositor
 Josef Dressler o Pepo Dressler (Vlašim, Bohèmia Central, 1971), ciclista txec de biketrial
 Marie Dressler (Cobourg, 1868 – Santa Barbara, 1934), actriu canadenca
 Rafael Dressler (Graz, 1784 - Magúncia, 1831), flautista i compositor alemany